Fane kan syfta på:

Platser

Albanien 

 Komuna e Fanit, kommun, Lezhë prefektur,

Grekland 

 Fanes (ort i Grekland), Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou,

Italien 

 Fane (ort i Italien), Veneto, Provincia di Verona,

Personer 
 Fane (efternamn)

Robotskapade Albanienförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar